Совићи могу бити:

 Совићи (Груде), насељено мјесто у општини Груде, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Совићи (Јабланица), насељено мјесто у општини Јабланица, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Совићи (Мостар), насељено мјесто у општини Мостар, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ